Klapstoel kan verwijzen naar:
 Vouwstoel, een opvouwbare stoel
 Klapstoel (collectief), een collectief bestaande uit vier Nederlandse televisiemakers.